Ботола Про 2016—2017 (також відомий як ) — 6-й у новому форматі та 101-й чемпіонат Марокко з футболу, що проходив із 27 серпня 2016 року по 28 травня 2017 року. Усього брали участь 16 команд. Чемпіоном у 19-й раз став «Відад».

Путівку до Ліги чемпіонів КАФ 2018 отримали — Відад (перший раунд) та Діфаа (попередній раунд). А до Кубка конфедерацій КАФ 2018 — Раджа Касабланка (перший раунд) та РСБ (попередній раунд).

Обмін між лігами

Учасники 

Примітки

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери

Позиції за турами

Статистика 

 Найбільше голів забито (50) — Відад;
 удома (27) — Діфаа;
 на виїзді (25) — Відад;
 Найменше голів забито (25) — ЖСКТ, Олімпік (Сафі);
 удома (12) — Шабаб Риф Аль-Хосейма;
 на виїзді (7) — КАС, Шабаб Атлас Хеніфра;
 Найбільше голів пропущено (50) — КАС;
 удома (22) — ФАР;
 на виїзді (34) — Шабаб Риф Аль-Хосейма;
 Найменше голів пропущено (16) — РСБ;
 удома (6) — Діфаа, РСБ;
 на виїзді (10) — Відад, Раджа, РСБ;
 Найдовша серія:
 перемог (6) — Відад (23-29 тури);
 нічиїх (5) — Відад (9-13 тури);
 поразок (5) — Кавкаб (10-14 тури);
 без поразок (14) — Відад (1-14 та 16-29 тури);
 без перемог (12) — ЖСКТ (9-20 тури)
 Найбільше перемог удома (9) — Діфаа;
 Найбільше перемог на виїзді (10) — Відад.

Голи за турами 

Графік показує кількість голів забитих за кожен тур. Усього було забито 534 голів у 30 турах, що становить 17,83 гола за тур та 2,22 — за матч:

Бомбардири

Асистенти

Гет-трики 

Примітки: (Д) — удома; (В) — на виїзді

Щорічні нагороди 
3 липня 2017 року було оголошено Королівською федерацією футболу Марокко, разом із LNFP () та UMFP (), список найкращих гравців, тренерів та арбітрів 2016—2017 сезону.

Примітки

Посилання 
 Королівська федерація футболу Марокко 
 Чемпіонат  на сайті RSSSF 

Ботола
2016 у футболі
2017 у футболі